Grandir est un film réalisé par Dominique Cabrera, sorti en 2013.
 Grandir est une entreprise française de crèche.
 Grandir est une chanson du chanteur franco-guinéen Black M en collaboration avec le chanteur franco-israélien Amir, sortie en 2023